Siebenborn ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Siebenborn (Hörschel), linker Zufluss aus dem Borntal der Hörsel nach Stedtfeld, Stadt Eisenach, Wartburgkreis in Thüringen
 Siebenborn (Winkelbach), rechter Zufluss des Winkelbaches im Siebenbornweiher bei Mandern, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Siebenbornweiher, Weiher im Lauf des Siebenborn (Winkelbach)

Orte:
 Siebenborn (Brey), Ortsteil der Gemeinde Brey, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Siebenborn (Maring-Noviand), Ortsteil der Gemeinde Maring-Noviand, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Siebenborn-Hütten, Ortswüstung bei Mandern, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siebenborn ist der Familienname von: 
 Ralph Siebenborn (* 1947), deutscher architekturbezogener Künstler